Toldo puede hacer referencia a:

 un toldo, pabellón o cubierta hecha de tela que, tendida, sirve para hacer sombra.

Asimismo, puede referirse a los siguientes topónimos:
 Bela Vista do Toldo, municipio del estado de Santa Catarina (Brasil);
 Los Toldos, ciudad cabecera del partido de General Viamonte, en la provincia de Buenos Aires (Argentina);
 Los Toldos, yacimiento arqueológico en la provincia de Santa Cruz (Argentina);
 Los Toldos, localidad en la provincia de Salta (Argentina).

Además, puede hacer referencia a:
 Francesco Toldo (n. 1971), futbolista italiano.